Il doppio  dell'Abierto Internacional del Bicentenario Leon 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Sanchai Ratiwatana e Sonchat Ratiwatana erano i detentori del titolo, ma quest'anno hanno partecipato al Soweto Open 2010.

Santiago González e Vasek Pospisil hanno battuto in finale 3–6, 6–3, [10–8] Kaden Hensel e Adam Hubble.

Teste di serie

 Santiago González /  Vasek Pospisil (campioni)
 Kaden Hensel /  Adam Hubble (finale)

 Prakash Amritraj /  Lester Cook (primo turno) 
 Andre Begemann /  Rameez Junaid (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Abierto Internacional del Bicentenario Leon 2010